Esta é uma lista das províncias da Tailândia ordenadas por densidade populacional (baseada no censo de 2006).

Veja também: 
 Lista das províncias da Tailândia por área
 Lista das províncias da Tailândia por população‎

 
Provincias Densidade